Celastraceae é uma família de plantas com flor, integrada na ordem Celastrales, que agrupa 96 géneros e mais de 1 350 espécies de plantas herbáceas, lianas, arbustos e pequenas árvores, com distribuição cosmopolita nas regiões tropicais e subtropicais. Apesar da larga predominância de espécies tropicais e subtropicais, os géneros Celastrus, Euonymus e Maytenus apresentam ampla distribuição natural nas regiões de clima temperado, e o género Parnassia ocorre em regiões de clima alpino e árctico. Muitas espécies são utilizadas como plantas ornamentais em parques e jardins. A espécie Catha edulis, conhecida por khat, é largamente utilizada como estimulante.

Morfologia 
Os membros das Celastraceae são árvores ou arbustos, por vezes escandentes, pubescentes, glabros ou quase glabros, com folhas simples, de filotaxia alterna ou oposta, raramente verticilada, sem estípulas ou com estípulas rudimentares persistentes ou caducas. As folhas apresentam margem inteira, crenada ou, mais frequentemente, serreada. As folhas contêm cristais de oxalato de cálcio em cistólitos dermais.

São plantas hermafroditas, poligamodioicas ou dioicas, com flores agrupadas em inflorescências axilares ou em nós florais acompanhados de folhas não desenvolvidas. As inflorescências são cimosas, tirsoides, racemosas ou fasciculadas, com brácteas cerosas. As flores são pouco vistosas, bissexuadas, actinomorfas e diclamídeas, com cálice geralmente gamossépalo e corola geralmente dialipétala. As sépalas são 4 ou 5, livres ou unidas na base, imbricadas, algumas vezes persistentes. As pétalas 4 ou 5, livres, imbricadas. Os estames são em igual número que as partes do perianto, filamentos livres surgindo por debaixo ou na margem do disco, alternipétalos ou alternisépalos, anteras tetra-esporangiadas e ditecas ou bi-esporangiadas, com deiscência longitudinal, em geral introrsas ou laterais (extrorsas e por vezes quase terminais em Euonymus).

O ovário é súpero ou menos frequentemente semi-ínfero, com 2 à 5 carpelos e igual número de lóculos, sendo estes bi- a pluviovulados, algumas vezes abortando um lóculo. O estilete é terminal, em geral curtamente 2–5-lobado, óvulos (1) 2 (3), 2–6 em Canotia, numerosos em Goupia, erectos, raras vezes pêndulos, de placentação axilar.

Nesta família, os frutos assumem tipos muito variados, sendo maioritariamente do tipo cápsula, mas com muitas espécies que produzem sâmaras, bagas ou drupas. As sementes são em geral ariladas, com arilo laranja, vermelho, ou branco, pelo qual são amplamente dispersas pela avifauna (zoocoria). Muitos dos frutos são alados (especialmente as sâmaras), facilitando a dispersão pelo vento (anemocoria).

Muitas das espécies são ricas em politerpenos (incluindo guta-percha), dulcitol, alcalóides e digitalóides (evonoside, evobioside, evomonoside). As maiores concentrações ocorrem nas sementes.

Distribuição 
A maioria das espécies ocorre nas regiões tropicais, onde se situamos centros de diversidade da família. Nas regiões subtropicais há também distribuição cosmopolita, com elevado número de espécies. Nas regiões de clima temperado são relativamente comuns as espécies desta família, especialmente do géneros Celastrus, Euonymus e Maytenus, que apresentam ampla distribuição natural nas regiões de clima temperado. O género Parnassia ocorre em regiões de clima alpino e árctico, sendo contudo raro.

Usos 
Múltiplos géneros contêm espécies utilizados como planta ornamental, nomeadamente Canotia, Catha, Celastrus, Euonymus e Maytenus.

A espécie Catha edulis, conhecida por khat, é largamente utilizada como estimulante na Península Arábica e no Corno de África. Os tecidos desta planta, especialmente as folhas frescas, são ricos em catinona, um alcaloide que se decompõe após ingestão, produzindo catina e norefedrina, substâncias da família das fenilpropanolaminas, que, por sua vez, são integrantes do grupo das feniletilaminas, aparentadas às anfetaminas e às catecolaminas (epinefrina e norepinefrina). Os dois principais ingredientes ativos do khat, a catina e a catinona, têm estruturas moleculares muito similares à estrutura da anfetamina.

O uso medicinal da família concentra-se nas espécies do género Maytenus, utilizada no tratamento de problemas digestivos.<ref> Espinheira-santa.</ref>

Filogenia e sistemática
A família Celastraceae foi proposta em 1814 por Robert Brown na sua obra A Voyage to Terra Australis, 2, p. 554. O género tipo é Celastrus . Os resultados filogenéticos obtidoc com recursos ás técnicas da biologia molecular levaram a grandes alterações na circunscrição taxonómica da família de que resultou a produção de uma vasta sinonímia taxonómica, a qual inclui: Parnassiaceae , Lepuropetalaceae , Brexiaceae , Canotiaceae , Chingithamnaceae , Euonymaceae , Hippocrateaceae , Plagiopteraceae , Pottingeriaceae , Salaciaceae , Siphonodontaceae  e Stackhousiaceae .

A seguinte árvore filogenética foi construída combinando partes de três cladogramas distintos. O suporte é com nível de confiança de 100%, excepto onde mostrado. As ramificações com menos de 50% de suporte após reamostragem foram colapsadas. Os números dos clados são de Simmons et al. (2008).

{{clade | style=font-size:75%;line-height:100%
|label1=Celastrales  
|1={{clade
|label1=Lepidobotryaceae
|1=
|2={{clade
   |1=
   |label2=68  
   |2={{clade
      |1=Pottingeria
      |2=Mortonia 
      }}
   |label3=56  
   |3=
                  |label3=CLADE 7  
                  |3=
                  }}
               }}
            }}
         }}
      }} 
   }} 
   }} 
}}

Sistemática
Na sua presente circunscrição taxonómica, a família Celastraceae está subdividida nas seguintes sufamílias:
 Celastroideae
 Hippocrateoideae
 Parnassioideae
 Salacioideae
 Stackhousioideae
A família Celastraceae inclui os seguintes géneros:

 Acanthothamnus   
 Allocassine Anthodon Apatophyllum Apodostigma Arnicratea Bequaertia Brassiantha Brexia Brexiella Campylostemon Canotia Cassine Catha Celastrus Cheiloclinium Crocoxylon Crossopetalum Cuervea Denhamia Dicarpellum Dinghoua Elachyptera Elaeodendron Empleuridium Euonymus Euonymopsis Fraunhofera Gloveria Glyptopetalum Goniodiscus Gyminda Gymnosporia Hartogiella Hartogiopsis Hedraianthera Helictonema Hexaspora Hippocratea Hylenaea Hypsophila Kokoona Lauridia Lepuropetalon Loeseneriella Lophopetalum Lydenburgia Macgregoria Maurocenia Maytenus Menepetalum Microtropis Monimopetalum Mortonia Moya Mystroxylon Nicobariodendron Orthosphenia Parnassia Paxistima Peripterygia Peritassa Plagiopteron Platypterocarpus Plenckia Pleurostylia Polycardia Prionostemma Pristimera Psammomoya Pseudocatha Pseudosalacia Ptelidium Pterocelastrus Putterlickia Quetzalia Reissantia Robsonodendron Rzedowskia Salacia Salacighia Salaciopsis Salvadoropsis Sarawakodendron Scandivepres Schaefferia Semialarium Simicratea Simirestis Siphonodon Stackhousia Tetrasiphon Thyrosalacia Tontelea Torralbasia Tricerma Tripterococcus Tripterygium Tristemonanthus Wimmeria Xylonymus Zinowiewia Géneros fósseis
 †CelastrinitesDistribuição dos géneros

A família Celastraceae está subdividida em cinco subfamílias, com cerca de 96 géneros com 1200 a 1325 espécies:
 Subfamília Celastroideae: com cerca de 66 géneros:
 Acanthothamnus  (incluindo Scandivepres ): contém apenas uma espécie:
  Acanthothamnus aphyllus : nativa do México.
 Allocassine : contém apenas uma espécie:
 Allocassine laurifolia : nativa da África do Sul.
 Apatophyllum : contém 5 espécies, nativas da Austrália..
 Brassiantha : contém apenas uma espécie::
 Brassiantha pentamera : nativa da Nova Guiné.
 Brexia  (incluindo Thomassetia , Venana ): com 4 espécies, nativas de Madagáscar.
 Brexiella : com 2 espécies, endémicas de Madagáscar.
 Canotia : com 2 espécies, distribuídas pela Califórnia e pelo México.
 Cassine  (inclusive Hartogia , Hartogiella ): agrupa 3 espécies da África do Sul.
 Catha  (sin.: Dillonia ): com apenas uma espécie:
 Catha edulis 
 Celastrus  (inclusive Monocelastrus ): com cerca de 30 espécies, distribuídas pelas regiões tropicais, subtropicais e temperadas da Ásia, Austrália, Madagáscar e do Novo Mundo. Na China ocorrem 25 espécies, das quais 16 apenas naquele território.
 Crossopetalum  (inclusive Rhacoma , Myginda ): contém 40 a 50 espécies.
 Denhamia : as cerca de 7 espécies ocorrem no leste e norte da Austrália.
 Dicarpellum : contém apenas 4 espécies.
 Elaeodendron  (inclusive Crocoxylon , Pseudocassine , Telemachia ): agrupa 15 a 40 espécies das Antilhas, de África (4 espécies no Zimbabwe, 5 espécies em Moçambique), Madagáscar, Índia, Macaronésia e Austrália.
 Empleuridium : com apenas uma espécie:
 Empleuridium juniperinum : nativa da África do Sul.
 Euonymus , sin.: Evonymus  orth. var., Kalonymus , Pragmotessara , Pragmotropa , Quadripterygium , Sphaerodiscus ): dividido em 2 subgéneros, contém cerca de 130 espécies. Ocorre na Eurásia, Australásia, Madagáscar e América do Norte. Na China ocorrem 90 espécies, das quais 50 apenas naquele território.
 Evonymopsis , muitas vezes grafado de acordo com o ICBN 60.5. Euonymopsis  orth. var.: contém 5 espécies.
 Fraunhofera : com apenas uma espécie:
 Fraunhofera multiflora : nativa do Brasil.
 Gloveria : com apenas uma espécie:
 Gloveria integrifolia : nativa do sul da África.
 Glyptopetalum : com cerca de 20 espécies, nativas dos trópicos e subtrópicos da Ásia. Na China ocorrem 9 espécies, 7 das quais apenas naquele território.
 Goniodiscus : com apenas uma espécie:
 Goniodiscus elaeospermus : com distribuição restrita à bacia do Amazonas.
 Gyminda : com 4 espécies, nativa do Neotropis.
 Gymnosporia : com 80 espécies, nativas dos trópicos e subtrópicos, maioritariamente do Velho Mundo, mas com algumas espécies distribuídas pelas Américas.
 Hartogiopsis : com apenas uma espécie:
 Hartogiopsis trilobocarpa : endemismo de Madagáscar.
 Hedraianthera : nativa da Austrália.
 Hexaspora : com apenas uma espécie:
 Hexaspora pubescens : nativa do norte de Queensland (Austrália).
 Hypsophila : com 3 espécies que ocorrem no nordeste da Austrália.
 Kokoona : com 8 espécies, uma no Sri Lanka e sul da Índia, uma em Mianmar e 6 em Samatra, na Península Malaia, Bornéu e Filipinas.
 Lauridia : com apenas 1-2 espécies:
 Lauridia tetragona : nativa do sul da África.
 Lophopetalum  (inclusive Solenospermum ): com 18 espécies, nativas do Sueste da Ásia e Malésia.
 Lydenburgia : com 2 espécies, nativas da África do Sul.
 Maurocenia : com apenas uma espécie:
 Maurocenia frangularia : endemismo da África do Sul.
 Maytenus  (inclusive Boaria ): com cerca de 220 espécies, nativas do Neotropis e das regiões temperadas da Australásia.
 Menepetalum : com 6 espécies, nativas da Nova Caledónia.
 Microtropis  (inclusive Chingithamnus , Otherodendron , Paracelastrus ): com cerca de 60 espécies, nativas das regiões tropicais e subtropicais da África, do Novo Mundo, do leste da Ásia e do Sueste Asiático. Na China ocorrem 27 espécies, das quais 20 são endemismos.
 Monimopetalum : com apenas uma espécie:
 Monimopetalum chinense : ocorrem em altitudes entre 400 e 700 m nas províncias chinesas de Anhui (Qimen), leste de Hubei (Tongshan) e norte de Jiangxi (Jingdezhen).
 Mortonia : com 5 espécies, nativas das zonas desérticas do México e do sudoeste dos Estados Unidos.
 Moya : com apenas 3 espécies, nativas da Argentina, Bolívia e Paraguai.
 Mystroxylon : com apenas uma espécie:
 Mystroxylon aethiopicum : nativa da África e Madagáscar.
 Orthosphenia : com apenas uma espécie:
 Orthosphenia mexicana : nativa das regiões desérticas do México.
 Paxistima  (inclusive Pachystima ): com apenas 2 espécies, nativas da América do Norte.
 Peripterygia : com apenas uma espécie:
 Peripterygia marginata : nativa apenas da Nova Caledónia.
 Platypterocarpus : com apenas uma espécie:
 Platypterocarpus tanganyikensis : endemismo da Tanzânia.
 Plenckia  (inclusive Viposia ): com 4 espécies, nativas da América do Sul.
 Pleurostylia  (inclusive Cathastrum , Herya ): com 5 espécies, nativas do Paleotropis.
 Polycardia : com 4 espécies, com distribuição restrita a Madagáscar.
 Psammomoya : com apenas 2 espécies, nativa do oeste da Austrália.
 Pseudosalacia : com apenas uma espécie:
 Pseudosalacia streyi : ocorre em Pondoland no sul de KwaZulu-Natal na região leste do Transkei na Província de Cabo Oriental e de Uvongo a Port St. John's. É um arbusto ou pequena árvore que foi incluída na Lista Vermelha da IUCN como ameaçada.
 Ptelidium : com apenas 2 espécies, nativas de Madagáscar.
 Pterocelastrus : com 4 espécies, ocorre no sueste da África.
 Putterlickia : com 4 espécies, nativas da África do Sul e do sul de Moçambique.
 Quetzalia : com 11 espécies, nativas do México a América Central.
 Robsonodendron : com apenas 2 espécies, ocorrem no sul da África.
 Rzedowskia : com apenas uma espécie:
 Rzedowskia tolantonguensis : ocorre em altitudes entre 1400 e 2000 m no México.
 Salaciopsis  (inclusive Lecardia ): com 6 espécies, ocorrem apenas na Nova Caledónia.
 Salvadoropsis : com apenas uma espécie:
 Salvadoropsis arenicola : endemismo de Madagáscar.
 Sarawakodendron : com apenas uma espécie:
 Sarawakodendron filamentosum : este endemismo ocorre apenas em Sarawak no Bornéu. É uma pequena árvore que está incluída na Lista Vermelha da IUCN como ameaçada.
 Schaefferia : com cerca de 23 espécies, nativas do Novo Mundo.
 Siphonodon  (inclusive Capusia ): as cerca de 7 espécies são nativas do Sueste Asiático, Macaronésia e Austrália.
 Tetrasiphon : com apenas uma espécie:
 Tetrasiphon jamaicensis : endemismo da Jamaica.
 Torralbasia : com apenas uma espécie:
 Torralbasia cuneifolia : nativa de Cuba, Hispaniola e Puerto Rico.
 Tricerma : as cerca de 7 espécies ocorrem no sul da América do Norte e na América do Sul.
 Tripterygium : com apenas uma espécie:
 Tripterygium wilfordii : nativo do nordeste de Mianmar, pela China até à Coreia, Taiwan e Japão.
 Wimmeria : com cerca de 12 espécies, nativa da América Central.
 Xylonymus : com apenas uma espécie:
 Xylonymus versteghii ; nativa do oeste da Nova Guiné.
 Zinowiewia : com cerca de 17 espécies, ocorrem entre o México e a Venezuela.
 Subfamília Hippocrateoideae (sin.: Hippocrateaceae): contém 19 géneros com cerca de 100 espécies no Paleotropis e Neotropis:
 Anthodon : com 4 espécies, desde o Panamá ao sueste do Brasil.
 Apodostigma : com apenas uma espécie:
 Apodostigma pallens  (sin.: Apodostigma pallens f. capuroniana , Hippocratea pallens ): ocorre em altitudes entre 0 e 1500 m desde o Senegal à Etiópia e para sul até ao norte do Zimbabwe e de Angola; ocorre também desde o leste do Quénia até Moçambique.
 Arnicratea : com 3 espécies, ocorrem a altitudes até mais de 700 m na Índia, Sueste Asiático e Macaronésia.
 Bequaertia : com apenas uma espécie:
 Bequaertia mucronata : nativa das regiões tropicais da África Ocidental.
 Campylostemon : agrupa pelo menos 8 espécies de África.
 Cuervea : com 5 espécies, nativo do Novo Mundo e da África.
 Elachyptera : as cerca de 7 espécies são nativas da América Central e do Sul, da África e de Madagáscar.
 Helictonema : com apenas uma espécie:
 Helictonema velutinum : nativa das florestas da África tropical.
 Hippocratea  (inclusive Hemiangium ): agrupa 90 a 120 espécies das regiões tropicais e subtropicais. São maioritariamente lianas e arbustos trepadores, raramente árvores.
 Hylenaea : com 3 espécies, nativas da América Central e do Sul.
 Loeseneriella : com cerca de 20 espécies, nativas dos trópicos da Ásia e África.
 Prionostemma : com espécies na América Central e do Sul e nas regiões tropicais da África e da Índia.
 Pristimera : com cerca de 30 espécies, principalmente do Neotropis, mas com algumas espécies na regiões tropicais da Ásia.
 Reissantia : as cerca de 7 espécies são nativas da África e de Madagáscar, Índia, Sueste Asiático e Macaronésia.
 Semialarium : com apenas 2 espécies, distribuídas pelo México, América Central e América do Sul.
 Simicratea : com apenas uma espécie:
 Simicratea welwitschii : nativa das regiões tropicais da África.
 Simirestis : com 8 espécies, nativas das florestas da África.
 Tristemonanthus : com apenas 2 espécies, nativas da África tropical.
 Subfamília Parnassioideae (sin.: Parnassiaceae): agrupa apenas 2 géneros com cerca de 51 espécies:
 Parnassia : agrupa 50 espécies, distribuídas pelo Holárctico.
 Lepuropetalon  (sin.: Cryptopetalum ): com apenas uma espécie:
 Lepuropetalon spathulatum : nativa do sueste do Estados Unidos e do México e ainda do Chile. Alguns autores consideram este género como posicionado numa família autónoma, designada por Lepuropetalaceae.
 Subfamília Salacioideae: contém 6 géneros com cerca de 225 espécies no Paleotropis e Neotropis:
 Cheiloclinium  (inclusive Kippistia ): com cerca de 13 espécies, nativas da América Central e do Sul.
 Peritassa : com cerca de 19 espécies, nativas da América Central e do Sul.
 Salacia : (inclusive Annulodiscus , Calypso , Johnia , Salacicratea ): com cerca de 200 espécies, distribuídas pelo Paleotropis e Neotropis.
 Salacighia : com apenas 2 espécies, distribuídas pelas regiões tropicais da África.
 Thyrsosalacia : com 4 espécies, nativas das regiões tropicais da África.
 Tontelea : com cerca de 17 espécies, nativas da América Central e do Sul.
 Subfamília Stackhousioideae (sin.: Stackhousiaceae): agrupa apenas 3 géneros com cerca de 20 espécies, quase todas da Austrália:
 Macgregoria : com apenas uma espécie:
 Macgregoria racemigera : nativa das regiões áridas da Austrália.
 Stackhousia : as 14 a 19 espécies ocorrem principalmente na Austrália, uma atinge a Malésia e a Micronésia; uma espécie é nativa das montanhas da Nova Zelândia.
 Tripterococcus : com apenas 2 espécies, nativas apenas do sudoeste da província de Western Australia.
 Em incertae sedis, sem estar atribuída a qualquer subfamília (provavelmente parte da subfamília Pottingerioideae ):
 Pottingeria  (o posicionamento deste géneros no sistema de classificação não é consensual, havendo quem proponha a sua colocação numa família autónoma, as Pottingeriaceae, embora seja crescentemente claro que ocupa uma posição basal nas Celastraceae): com apenas uma espécie:
 Pottingeria acuminata : nativa do Sueste da Ásia (do Assam até à Tailândia).

Ocorrência no Brasil
No Brasil ocorrem 19 géneros e cerca de 130 espécies. No território brasileiro, um género bastante marcante é o Maytenus, com espécies arbustivas ou arbóreas, conhecidas pelos nomes populares erva-de-lagarto, espinheira-santa e pau-mondé.
Referências

Galeria

 Bibliografia 
 Fl. Guat. 24(6): 201–218. 1949; Fl. Pan. 62: 45–56. 1975; B.E. Hammel. Three new species of Celastraceae from Costa Rica, one disjunct from Mexico. Novon 7: 147–155. 1997.
 M. P. Simmons, M. J. McKenna, C. D. Bacon, K. Yakobson, J. J. Cappa, R. H. Archer, A. J. Ford: Phylogeny of Celastraceae tribe Euonymeae inferred from morphological characters and nuclear and plastid genes. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Volume 62, Issue 1, 2012, S. 9–20. 
  Mark P. Simmons 1 and Jennifer J. Cappa: Wilczekra, a New Genus of Celastraceae for a Disjunct Lineage of Euonymus. In: Systematic Botany. Volume 38, Issue 1, 2013, S. 148–153. 
 Mark P. Simmons, Christine D. Bacon, Jennifer J. Cappa & Miles J. McKenna: Phylogeny of Celastraceae Subfamilies Cassinoideae and Tripterygioideae Inferred from Morphological Characters and Nuclear and Plastid Loci. In: Systematic Botany. Volume 37, Issue 2, 2012, S. 456–467. 
 Miles J. McKenna, Mark P. Simmons, Christine D. Bacon & Julio A. Lombardi: Delimitation of the Segregate Genera of Maytenus s. l. (Celastraceae) Based on Morphological and Molecular Characters. In: Systematic Botany. Volume 36, Issue 4, 2011, S. 922–932. 
 Die Familie der Celastraceae. bei der APWebsite. (Abschnitte Beschreibung und Systematik)
 Die Familien der Celastraceae. Parnassiaceae. und Siphonodontaceae. bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (Abschnitt Beschreibung)
 Eintrag in der Western Australian Flora. (Abschnitt Beschreibung)
 Jin-shuang Ma, Zhixiang Zhang, Liu Quanru, Hua Peng, Michele Funston: Celastraceae, S. 439 - textgleich online wie gedrucktes Werk, In: Wu Zheng-yi, Peter H. Raven, Deyuan Hong (Hrsg.): Flora of China. Volume 11: Oxalidaceae through Aceraceae. Science Press und Missouri Botanical Garden Press, Beijing und St. Louis, 2008, ISBN 978-1-930723-73-3. (Beschreibung und Bestimmungsschlüssel der chinesischen Taxa mit Verbreitung)
 Mohammad Amin Siddiqi: Celastraceae. in der Flora of Pakistan: Beschreibung - Online. (Abschnitt Beschreibung)
 Li-Bing Zhangab, Mark P. Simmons: Phylogeny and Delimitation of the Celastrales Inferred from Nuclear and Plastid Genes. In: Systematic Botany. 31, Issue 1, 2006, S. 122–137. 
 David John Mabberley: Mabberley’s Plant-Book. A portable dictionary of plants, their classification and uses''. 3. ed. Cambridge University Press 2008. ISBN 978-0-521-82071-4

Ver também 
 Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Ligações externas 

  Informação sobre Celastrales - Angiosperm Phylogeny Website
  Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist
University of Maryland: Cronquist Family Synonymy for Celastraceae
 
 Beschreibung der Familie vom Botanischen Garten Tübingen. (deutsch)

 
Celastrales
Famílias de angiospérmicas